Рабдодонтові (Rhabdodontidae) — родина птахотазових динозаврів з групи Орнітоподи (Ornithopoda).

Існувала у кінці крейдяного періоду, 106-66 млн років тому. Скам'янілі рештки рабдодонтових знайдені у Європі та Австралії.

Опис 

Представники відомі з готеріву до маастрихта Європи і з альба до сеномана Австралії (136,4-66,0 млн років тому).

Рабдодонтові діагностуються за такими ознаками: понад 12 гострих гребенів на язичній поверхні коронок зубів дентарію, ділянки краю клубової кістки в латеральній проєкції переходять від прямого до злегка опуклого і в передній проєкції виражена зігнутість стегнової кістки. Потенційні апоморфії рабдодонтових також включають сильно закручений преацетабулярний відросток клубової кістки, вузький, погано визначуваний вертлюжний край клубової кістки і відсутність п'ятої плеснової кістки.

Класифікація

Філогенія 
У роботі Butler та ін. 2008 року рабдодонтові однозначно потрапляють у групу до ігуанодонтів. McDonald та ін. 2010 року підтримали розміщення рабдодонтових усередині ігуанодонтів з додаванням до складу родини муттабурразавра. Однак, у дослідженні використовувалося тільки кілька зразків посткраніального скелета муттабурразавра, тим часом як матеріал європейських рабдодонтів було надано в повній мірі.

Філогенічне положення родини серед орнітопод за McDonald (2012):

Філогенічне положення родини за даними Butler 2011 року:

Філогенічне положення за даними Osi 2012 року припустили, що лінії західних рабдодонтових, представлених двома видами рабдодона з Іспанії та Франції, і східних, представлених залмоксесом і Mochlodon з Австрії й Угорщини, розійшлися ще до сантону.

Філогенічне положення за даними Osi 2012 року:

Види 
 Rhabdodon
 R. priscus
 R. septimanicus
 R. sp.?
 Zalmoxes
 Z. robustus
 Z. shqiperorum
 Mochlodon
 M. suessi
 M. vorosi
 Muttaburrasaurus
 M. landoni
 M. sp.

Примітки 

Орнітоподи
Родини динозаврів